Краса:
 Краса, Ганс (1899—1944) — чешский композитор.
 Краса — село, Икрянинский  район, Астраханская область